Villabuena del Puente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villabuena del Puente (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villabuena del Puente (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar